

Alimentazione 
 d'Alceo – Vino

Arte

Commedia 
 Alceo – drammaturgo greco antico

Letteratura 
 Alceo – poeta greco antico

Astronomia 
 Alceo – asteroide

Filosofia 
 Alceo (fl. II secolo a.C.) – filosofo epicureo, espulso da Roma, insieme a Filisco, per la licenziosità dei loro costumi

Mitologia 
 Alceo – personaggio della mitologia greca, figlio di Androgeo e compagno di Eracle
 Alceo – personaggio della mitologia greca, re di Tirinto, figlio di Perseo ed Andromeda. Padre di Anfitrione e quindi nonno di Eracle 
 Alceo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e di Onfale. Ritenuto uno dei fondatori della dinastia eraclide dei re di Lidia

Onomastica 
 Alceo – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate
Alcaeus